Rujanski ekvinocij (ili sjeverni ekvinocij), trenutak kada Sunce prividno prelazi nebeski ekvator dolazeći sa sjevera. Zbog razlika među kalendarskom i tropskom godinom rujanski se ekvinocij može zbiti u svako doba između 22. i 24. dana mjeseca rujna. Pri ekvinociju Sunce izlazi točno na istoku i zalazi točno na zapadu. Prije sjevernog ekvinocija Sunce izlazi i zalazi sve sjevernije, a poslije njega izlazi i zalazi sve južnije.

Na sjevernoj hemisferi rujanski ekvinocij poznat je kao jesenski ekvinocij. Na južnoj hemisferi poznat je kao proljetni ekvinocij.

Konstelacija 

Točka u kojoj Sunce prividno prelazi nebeski ekvator krećući se od sjevera prema jugu zove se prva točka Vage. No zbog precesije ekvinocija ova se točka ne nalazi više u konstelaciji Vage, već u Djevici.

Rujanski je ekvinocij prešao iz Vage u Djevicu u godini −729, a prijeći će u Lava 2439. godine.

Prividno gibanje Sunca u odnosu na obzor 

Pri ekvinociju Sunce izlazi točno na istoku i zalazi točno na zapadu. No zbog refrakcije obično će se pojaviti neznatno iznad obzora u trenutku kada njegovo "prava" sredina izlazi ili zalazi. Za promatrača na sjevernom ili južnom polu ono se prividno giba vodoravno po obzoru ili iznad njega pri čemu naizgled ne izlazi i ne zalazi glede gibanja po "deklinaciji" (i stoga altitudi) više od pola stupnja (0,39) u danu.

Za promatrača na bilo kojoj hemisferi osim polova što god se on više udaljavao od rujanskog ekvinocija 3 mjeseca prije tog ekvinocija to će Sunce izlaziti i zalaziti sve sjevernije, a 3 mjeseca poslije tog ekvinocija ono će izlaziti i zalaziti sve južnije.

Kalendari 

Ovo je bio prvi dan francuskog republikanskog kalendara.

Izvori 

Dinamika Sunčevog sustava
Astronomski događaji u Sunčevom sustavu
Sferna astronomija